Provoost (persoon), een opzichter of toezichthouder
Militaire gevangenis, tijdens het ancien régime vaak gevestigd in een toren of bovenbouw van een stadspoort
Gevangeniscel aan boord van een (marine)schip, meestal aangeduid met "het provoost".
Bij de BSD - Belgische Strijdkrachten in Duitsland - was de provoost de Belgische rijkswacht die in Duitsland belast was met tussenkomsten in zaken waar in het kader van de BSD in Duitsland gestationeerde Belgische burgers betrokken waren.
 Naam voor de guianadolfijn (Sotalia guianensis) (Sranan tongo: profosu)

Personen
Anne Provoost - Belgisch auteur
Erwin Provoost - Belgisch filmproducent
Jan Provoost - Vlaams schilder (1465 – 1529)